Gregory (Dacota do Sul)
 Gregory (Oklahoma)
 Gregory (Texas)

Desambiguações de topônimos